Spearhead — третий мини-альбом (EP) британский дэт-метал группы Bolt Thrower. Вторая и четвёртая композиции альбома представляют собой бонус-треки предыдущего альбома The IVth Crusade. Записан он был также на студии Sawmill Studios, и продюсером был Колин Ричардсон из Earache Records, сопродюсерами его также были участники группы.

Микширование заглавной песни было произведено на Fon Studios в сентябре 1992 года, благодаря Алану Фишу и Стиву Харрису. Сам EP был выпущен в феврале 1993 года.

Список композиций 
 Все песни были написаны группой Bolt Thrower

Участники 
 Карл Уиллетс — вокал
 Гэвин Уорден — гитара
 Барри Томпсон — гитара
 Эндри Уэйл — барабаны
 Джо Бенч — бас-гитара

Ссылки 

Мини-альбомы 1993 года
Мини-альбомы Earache Records
Альбомы Bolt Thrower